Алексей Веретин:
 Веретин, Алексей Андреевич (1907—1958) — Герой Социалистического Труда.
 Веретин, Алексей Юрьевич (род. 1978) — российский актёр.